Bujnovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Bujnovo (distrikt i Bulgarien, Smoljan), Obsjtina Borino, 
 Bujnovo (distrikt i Bulgarien, Targovisjte), Obsjtina Trgovisjte, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar